Logny peut désigner:

Logny-Bogny, commune française du Ardennes
Logny-lès-Aubenton, commune française du Aisne
Logny-lès-Chaumont, ancienne commune française du Ardennes, aujourd'hui intégrée à Chaumont-Porcien

Homonymie de toponyme